Labirinto - percursos intrincados criados com a intenção de desafiar e/ou desorientar quem os percorre
Ou ainda:
 Labirinto (artesanato)
 Labirinto (banda)
 Labirinto (livro) - de Jorge Andrade
 Labirinto (minissérie) - da Rede Globo
 Labirinto (órgão) - que permite a certos peixes a respiração aérea
 Labirinto (ouvido)

Ver também
Labyrinth
Laberinto (distrito)

Desambiguação